Durg (district), een district in de Indiase staat Chhattisgarh
Durg (stad), een stad in de Indiase staat Chhattisgarh